Кремлёвская медицина — система учреждений, подведомственные Главному медицинскому управлению, которые осуществляют лечебно-профилактические, реабилитационно-восстановительные, санаторно-курортные, научно-исследовательские мероприятия для формирования и поддержания здоровья федеральных государственных служащих и прикреплённому контингенту. Медицинское обслуживание осуществляется государственным служащим Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Конституционного, Арбитражного и Верховного судов и других федеральных органов власти страны.

В комплекс учреждений Управления делами Президента Российской Федерации (Кремлёвская медицина) входят не только медицинские учреждения, осуществляющие контроль за здоровьем, но и организации и предприятия, которые обеспечивают инфраструктуру Кремлёвской медицины. Комплекс учреждений состоит из 11 поликлиник (в том числе детских поликлиник — 2), 5 больниц, 1 реабилитационного центра, 1 консультативно-диагностического центра,12 санаторно-курортных учреждений. Общая мощность поликлиник — 5100 посещений в смену, в том числе педиатрических — 640. Коечный больничный фонд составляет 2150.



История возникновения

Медицина Древней Руси 
История кремлёвской медицины неразрывно связана с историей придворной медицины, которая обеспечивала здравоохранительную деятельность для верховного политического руководства Древнерусских княжеств. Развитие русской государственности в значительной степени повлияло на зарождение придворной медицины. Зарождение придворной медицины начинается в начальном периоде Древнерусского государства — Киевской Руси. К XI веку Киевская Русь стала централизованным государством, поскольку все восточнославянские племена объединились, и образовали крупное государство со своей развитой культурой и медициной. С принятием монотеистической религии на Руси, распространением грамотности и письменности многовековой народный опыт, а затем и опыт монастырской медицины обобщался в виде «вертоградов», «лечебников», «травников». По «лечебникам» можно судить о состоянии средневековой медицины в России: так, во врачебных пособиях описывались операции ампутации, чревосечения, черепосверления".

Во времена монгольского нашествия на Русь с конца XIII века и вплоть до второй половины XV в «лечебниках» не встречается ни одного упоминания о светских врачах. Светская медицина (её ещё называют мирской, иноземной) появлялась на Руси благодаря переводным «лечебникам» и приезжим «переводным» иностранным врачам. В XI веке, совместно с церковно-монастырской медициной, существовала и медицина светская (вольная), мирская на Руси, которая не связывала свою практику как с монастырской медициной, так и с языческими практиками и знахарством. Вольная медицина строго и упорно преследовалось церковью, которая считала, что действия самостоятельных и иностранных медиков является делом бесовским. Светская медицина — это зачатки будущей научной медицины, которые включают в себя не суеверное отношение к силам стихии и природы, а научное обоснование этих природных явлений. Представителями светской ветви медицины были врачи вольной практики, которые не относили себя ни к народным врачевателям, ни к монастырским. Как правило эти врачи были иностранцами. Во время правления великого князя Ярослава Мудрого у Древнерусского государства происходит становление отношений с западной Европой. Известно, что дочь Ярослава Мудрого Анна была замужем за королем французским Генрихом I. Вероятно, что это брак поспособствовал развитию международных связей и отношений, появлению иноземных мастеров на Руси, в том числе и врачей. Таким образом, международные связи были основной для будущего светского врачебного дела, которую заложили иностранные медики в удельно-вечевую эпоху русской исторической жизни.

В X—XII веках помимо русских медиков в Киеве и других крупных городах для медицинского обслуживания князей, бояр и дружинников практиковали и иноземные врачи — греки, сирийцы, армяне, имевшие свои дома с «погребами» (аптеками). Эпоха монгольского ига характеризуется общим упадком, тобщественным и умственным регрессом, что значительным образом отразилось и на врачебном деле. Развившиеся в XI—XII веках светское лечебное дело приостановилось в эту эпоху; вместе с книжностью медицина уходит в монастыри, тем самым большее развитие получали монастырская и народная медицина. Тем не менее, в некоторых не разоренных городах при княжеских дворах сохранились придворные врачи. Из-за монгольского ига все сферы жизни России не получали должного развития. Вплоть до XVI века для всего населения России главным способом поддержания своего здоровья оставались народная и монастырская медицина.

Начало становления медицины после монгольского ига 
После свержения монгольского ига русские земли объединяются благодаря окрепшему Московскому государству. Монгольское нашествие и установление монгольского ига нанесли огромный ущерб русской культуре, которая сохранялась только в монастырях. С конца XIII века и до второй половины XV века ни в лечебниках, ни в других источниках не встречаются упоминания о светских врачах. При дворе иноземные лекари появлялись редко. Лишь, в некоторых не разоренных городах при княжеских дворах сохранялось медицинское обслуживание придворными врачами. Вместе с политическим и социальным восстановлением, стала восстанавливаться и русская самобытная культура. Также, восстанавливаются и международные связи Руси с иностранными государствами и врачами. Во второй половине XV века, при великом князе Иване III в числе иноземных мастеров в Москву приезжают и иноземные врачи, услугами которых пользовался и великий князь. К 1483 году относится первое упоминание об иноземном враче Антоне Немчине, которого Иван III «держал в большой чести». В 1490 году упоминается другой иноземный лекарь — «мастер Леон» из Венеции.

По словам Н. М. Карамзина, иностранные придворные медики появились только при сыне Ивана III Василии III, которые работали на постоянной основе. Василий III был «первым из великих князей имел немецких лекарей при дворе». Особым доверием и расположением Василия III пользовался немецкий врач из Любека Николаус Бюлов (по русским источникам — Николай Булев или Николай Люев). По некоторым сведениям, Николаус Бюлов в 90-е годы XV в. приехал в Новгород для службы переводчиком при архиепископе Геннадии. В 1504 году Геннадий был выведен из Новгорода и отправлен в Чудов монастырь в Москву, вместе с ним переезжает и Николаус Бюлов и становится придворным врачом Василия III. Как рассказывает летопись, князь нанял Бюлова на придворную медицинскую службу как личного врача, поскольку он знал русский язык. По мнению историков медицины, именно Николаус Бюлов перевёл на русский язык один из ранних лечебников «Благопрохладный вертоград, здравию сотворение», который использовался в борьбе со многими заболеваниями и эпидемиями, в том числе и с «моровыми поветриями».

В 1581 году открыли первую государственную придворную аптеку в России. Она находилась в Кремле в палатах напротив Чудова монастыря. Важнейшим источником получения лекарственных средств были специальные аптекарские сады и огороды. Во время правления Ивана Грозного под них было отведено место между Боровицкими и Троицкими воротами и слободой стрелецкого полка (часть современного Александровского сада).

С момента появления иностранных врачей при Москвоском дворе за их врачеванием устанавливают постоянный контроль для предотвращения отравления царя и колдовства. Обязанность проверки лекарства полностью возлагалась на самого приближенного к царю человека, который пользовался его доверием. При Иване Грозном таким придворным был его князь Афанасий Вяземский. Н. М. Карамзин отмечал, что Иван Грозный принимал лекарств из рук своего приближённого, прописанные ему доктором Арнульфом Линдсеем. Исходя из этого факта, некоторые историки называют Афанасия Вяземского первым руководителем Аптекарского приказа. Однако он умер под пытками в 1571 году, за десять лет до создания в Москве первой царской аптеки. Во время правления Ивана Грозного началась практика приглашения дипломированных врачей из Европы и это дело вместо Афанасия Вяземского было поручено другому приближенному Ивана Грозного, бывшему опричнику Богдан Бельский. При царе Федоре Иоанновиче Богдана Бельского постепенно заменяет царский шурин Борис Годунов. В то время Борис Годунов являлся руководителем Посольского приказа, и также занимался вопросами приглашения иноземных медиков для лечения царя, объединяя тем самым и подбор врачебных кадров, и контроль за их работой.

Смутное время 
В 1600 году, когда ухудшилось здоровье русского царя Бориса Годунова, к нему на помощь пригласили 10 иностранных медиков из Риги, Кёнинсберга и Любека, которые имели дипломы ведущих университетов Европы. Деятельность данных докторов строго контролировалась, а оплата их работы регламентировалась в соответствии с новым ведомством — Аптекарским приказом. Руководителем Аптекарского приказа был двоюродный брат царя Семён Годунов. Это событие считается рождением кремлёвской медицины, а также самостоятельной придворной медицинской службы в России. После «Смутного времени», в 1620 году, светская медицинская служба была оформлена в Аптекарский приказ, объединявший царских медиков, аптекарей, толмачей (переводчиков) и хозяйственных работников. Единственной задачей придворных врачей являлось «бережение здоровья государева». Как указывает Никоновская Летопись, «а дохтуры те были у боярина Семена в приказе». В дальнейшем Аптекарский приказ как самостоятельное учреждение продолжает развиваться в правление первых царей из династии Романовых.

К концу XVII века Аптекарский приказ становится центральным органом управления всей кремлёвской государственной медицины. Под его руководством организуются аптеки для царя и близкого окружения (1581 год), и вторая «для людей и всяких чинов», открывшаяся в 1672 году.

В то же время на Руси появляются первые гражданские больницы. Известный государственный деятель и меценат Фёдор Михайлович Ртищев в одном из своих московских домов организовал больницу на 15 коек, в которой лечили подобранных на улицах калек и больных. В 1682 году был издан указ об открытии в Москве двух больниц, которые обслуживали население. Больницы обеспечивались лекарствами и медикаментами из Государевой аптеки.Аптекарский приказ был придворным учреждением и обслуживал царскую семью и близкий к ней круг боярской знати. Ведущим медиком Аптекарского приказа был венгр Кристофер Рихтингер, прибывший с рекомендательным письмом королевы Елизаветы. Врачи Аптекарского приказа получали поместье с 30-40 крепостными крестьянами. По денежному окладу доктора приравнивались к окольничим. Из дворца медикам ежемесячно отпускали натуральное обеспечение: четыре бочки мёда, четыре бочки пива, 60 возов дров, 150 рублей на свежие продукты.Смерть Бориса Годунова, начавшееся «смутное время» и польская интервенция прервали развитие созданной при нём придворной медицинской службы. Льготы и привилегии, установленные иноземным врачам, сохранялись и во время краткого правления Лжедмитрия I, который довольно часто посещал аптеку в Кремле и беседовал с врачами. После убийства Лжедмитрия доктора, с которыми он особенно часто общался, новым царем Василием Шуйским были высланы из Москвы. Только Давида Фасмара, который жил уединенно и с поляками особых дел не имел, Василий Шуйский оставил своим лекарем.

При царе Михаиле Федоровиче восстанавливается деятельность придворной медицинской службы. В этот период расширяется и сфера её деятельности. Помимо царя и его семьи придворные медики начинают обслуживать и ближних бояр, а позже их услуги становятся доступны и более широкому кругу лиц, составлявших царский двор.

Европеизация кремлёвской медицины 

В Российской империи должность придворного врача носили как правило первые царские лейб-медики. Их также называли архиятрами в подражание римском врачам. В 1706 году впервые Аптекарский приказ возглавил профессиональный врач, «ближний доктор» Петра I Роберт Арескин. В 1716 году Пётр ввёл должность архиятра, которая просуществовала в России до 1762 года. С тех пор архиятры назначались медицинской канцелярией. Основной задачей архиятров являлась забота о здоровье императора и его семьи, но также они управляли всей медицинской системой Российской империи. В августе 1721 года для решения этих же задач создаётся Медицинская канцелярия по проекту лейб-медика Ивана Лаврентьевича Блюментроста, который стал её первым директором и архиятром.

Утвержденный Петром I «Воинский устав» законодательно оформил организацию военно-медицинской службы, и при непосредственном участии светских придворных врачей была создана первая школа по подготовке отечественных медицинских кадров.

В XVIII веке здравоохранение в России было на низком уровне (высокая детская смертность, эпидемии, нехватка врачей), и Петр I опирался в организации медицины на мнение придворных врачей. 21 ноября 1707 года доктор медицины из Голландии Николай Ламбертович Бидлоо открыл первый госпиталь (ныне Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко). Одновременно Н. Л. Бидлоо основал первую Московскую госпитальную школу (на 50 учащихся). После этого события госпитали стали открываться во многих городах России. В 1786 году госпитальные школы реорганизовались в медико-хирургические училища, которые открыли путь к образованию соответствующих медико-хирургических академий. Эпоха Н. Л. Бидлоо — это период становления и расцвета российской медицины, время подготовки национальных врачей. Будучи выпускником Лейденского университета, Н. Л. Бидлоо внедрил в Московскую медицинскую школу клинический метод образования, который используется в медицинских вузах и в настоящее время: сочетание теории и практики, обучение в больницах и амбулаториях. На выпускном итоговом экзамене студенты медицинских госпитальных школ показывали свои теоретические знания и практические умения, в том числе выполняли операции на трупе.

Известно, что лейб-медик Анны Иоановны, архиятр и директор Медицинской канцелярии Иоганн Фишер в России создал первые учебные пособия и руководства для госпитальных школ — анатомический и ботанический атласы. Одним из важнейших проектов Иоганна Фишера, утверждённому императрицей, являлось создание служб городских врачей «для пользования обывателей в их болезнях». С 1737 года в 11 губернских и 31 провинциальном городе были построены госпитали за счёт средств местных бюджетов. Тем не менее, для внедрения данного проекта требовалось большого количества средств и кадрового состава врачей, поэтому внедрение заняло несколько десятков лет.

В период правления Елизаветы Петровны, благодаря лейб-медику императрицы и директору Медицинской канцелярии, Павлу Захаровичу Кондоиди, в госпиталях стали вести «скорбные листы». Кондоиди предпринял ещё одну попытку, как и его предшественник Иоганн Фишер, отправлять за границу воспитанников госпитальных школ с целью подготовки к преподавательской деятельности. Кондоиди много времени уделял вопросам общей российской медицины, что у него не оставалось времени на организацию работы придворных врачей (после его смерти при дворе не оказалось лейб-медиков). В письмах к известному графу И. И. Шувалову М. В. Ломоносов пишет о плаченом и бедственном положении российской медицины, а также о высокой смертности, особенно детской: «Полагаю самым главным делом сохранение и размножение российского народа, в чём состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности тщетной без обитателей». Благодаря П. З. Кондоиди и поддержке И. И. Шувалова в созданном Московском университете открылся медицинский факультет. Одним из его профессоров был лейб-медик Александра I Христиан Лодер, а лейб-медики Иоганн Франк и Иосиф Каменецкий формировали корпус российских врачей, осуществляя преподавание в Петербургской медико-хирургической академии.

В 1775 году были приняты приказы общественного призрения, в ведении которого находилось управление госпиталями, также введены должности уездных лекарей. В 1803 году была упразднена Медицинская коллегия, а дела придворной медицина с 1826 года полностью перешли в подчинение Министерству императорского Двора.

Кремлёвская медицина в XIX веке 
Попытка централизации медицины приводила к ещё большей децентрализации. Огромный вклад в изменении кризисной ситуации в здравоохранении внесли лишь реформы Александра II: отмена крепостного права в 1861 году и земская реформа. Таким образом, была создана земская медицина, которая сделала доступным медицинскую помощь для народа.

В XIX веке придворные врачи или лейб-медики успешно сочетали медицинскую службу императорской семьи с гражданской и даже военной. Одним из таких был личный врач императора Александра I Яков Васильевич Виллие. Я. В. Виллие был одним из основоположником издания «Всеобщего журнала врачебной науки» (1811) и «Военно-медицинского журнала», основанного в 1823 году и выходящего до нынешнего времени.

Николай Фёдорович Арендт является одним из талантливых военных хирургов Российской империи, который, выйдя в отставку, занимался частной практикой. На протяжении 30 лет Н. А. Арендт был главным консультантом основных петербургских больниц. Не прекратил Н. Ф. Арендт свою работу в этих больницах и после его назначения в 1829 году лейб-медиком Николая I.

В 1870 году выдающейся русский врач-терапевт Сергей Боткин был удостоен званием почётного лейб-медика Двора Его Величества. Также, Сергей Боткин являлся основателем российской клинической медицины. По его инициативе были организованы лаборатории, улучшилось питание больных, проводились патолого-анатомические вскрытия. Понятие «думские врачи» тоже появилось при Сергее Боткине, которые оказывали помощь бедному населению города.

Сын выдающегося хирурга Евгений Сергеевич Боткин стал последним в истории императорской России придворным врачом. Вместе с царской семьёй он отправился в ссылку, не оставляя своих пациентов. До последней минуты Евгений Боткин был с царской семьёй и был расстрелян вместе с последними представителями императорской семьи.

Кремлёвская медицина в период СССР 
После того как новое правительство переехало из Петрограда в Москву в течение полугода единственным структурным подразделением в Кремле, оказывающим только экстренную медицинскую помощь, был специализированный зубоврачебный кабинет. Во второй половине 1918 года происходила эпидемия сыпного тифа, поэтому было необходимо организовать медицинскую помощь работникам правительственных учреждений. Однако недавно созданный (в июле 1918 года) Народный комиссариат здравоохранения не мог решить сложные задачи. В связи с этими проблемами Управление делами Совнаркома в феврале 1919 года организовало Управление санитарного надзора Кремля, которое возглавил Яков Борисович Левинсон. Работники Санупра Кремля предприняли определённые меры для борьбы с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В 1920 году было организовано семь санитарно-пропускных пунктов на всех вокзалах Москвы и при Кремле. Такие методы дезинфекции, применённые в Москве, успешно были внедрены в борьбе с заболеваниями в других городах.

С целью выявления больных среди работников госучреждений и оказания им экстренной медицинской помощи в октябре 1918 года в двухэтажном здании на Потешном дворе, в здании где ранее размещался Аптекарский приказ, были организованы поликлиника и больница на 10 коек. Старшим врачом больницы была назначена Александра Юлиановна Канель, руководившая Кремлёвской больницей в течение 15 лет.

В 20-30-е годы XX века правительственная и общественная медицина стремительно развивались. В эти годы главной задачей для Совнаркома было создание государственной системы здравоохранения с бесплатной и квалифицированной помощью государственным работникам и широким слоям населения. В 1921—1922 годах утверждаются Положения о Санитарном управлении Кремля и определяется система медицинских учреждений, которые подлежат обслуживанию работников правительственных организаций. Впоследствии Санитарного управления становится особым органом для руководства медицинским обеспечением высших органов власти.

После улучшения эпидемиологической обстановки в стране на первый план вышли проблемы недостаточного количества учреждений для медицины-профилактической работы, а также качества медицинской помощи и пациентам Кремлёвской медицины и городских медицинских учреждений. Кремлёвская больница продолжила своё развитие: кадровый состав больницы с поликлиникой постоянно увеличивался, появилась аналитическая лаборатория, физиотерапевтическая лечебница, рентгеновский кабинет, врачи-педиатры и другие специалисты, в том числе штатные профессора — известные терапевты Ф. А. Гетье, В. А. Щуровский, Д. Д. Плетнёв. Заведующим хирургическом стационаром Кремлёвской больницы был выдающийся российский хирург, профессор Владимир Николаевич Розанов. В 1928 году происходила реорганизация медицинского управления в СССР. Санупр был преобразован в Лечебно-санитарное управление Кремля. Именно в этот трудный период истории закладывались основы той организации, которая затем развилась в единую целостную систему кремлёвской медицины, занявшей лидирующее положение в отечественном здравоохранении.

Объединение врачебного наблюдения на всех этапах поликлинического обслуживания путём прикрепления пациентов к постоянным лечащим врачам вывело на повестку вопрос о ежегодной диспансеризации, которая с 1940 года впервые в стране и в мире включается в планы работ кремлёвских поликлиник. В течение нескольких десятилетий Кремлёвские врачи совершенствовали систему предотвращения появления заболеваний и как следствие уровень смертельность от них. Сначала проводились регулярные осмотры с оценкой состояния здоровья пациента. Впоследствии врачи принимали во внимание факторы риска, которые могли бы в будущем вызвать серьёзную болезнь. В послевоенные годы диспансеризация была внедрена во всех районных поликлиниках.

В 30-е годы в системе Лечсанупра закладывались и отрабатывались основы этапного и восстановительного лечения, которые позже помогли создать общесоюзную систему медицинской реабилитации различных категорий больных.

Во время Великой отечественной войны врачи продолжали свою деятельность по медицинскому обеспечению органов государственной власти. Однако после начавшихся авиационных налётов на Москву стационарные пациенты Кремлёвской больницы были эвакуированы в санаторий «Барвиха». По мере того как приближались боевые действия к Москве, в октябре 1941 года на базе санатория был развёрнут госпиталь Западного фронта.

В послевоенные годы восстановление прежнего состояния здравоохранения проходило с большим трудом. Тяжёлое положение было и у Кремлёвской медицины, и у всего советского здравоохранения, поскольку было непростое положение с кадрами, медикаментами и материальным обеспечением. Отделения Лечсанупра временно были вынуждены размещаться в отделениях городских больниц и поликлиник. Создание кремлёвских отделений на базе городских стационаров имело свои положительные стороны для этих больниц: дополнительное оснащение современной аппаратурой, создание новых вспомогательных подразделений. Кроме того, врачи Лечсанупра передавали опыт и методы работы своим коллегам — врачам городских больниц.

К 1951 году работа терапевтов и педиатров кремлёвских поликлиник была организована по участковому принципу. Кроме этого, появился принцип преемственности амбулаторного и стационарного лечения, то есть амбулаторная карта могла быть передана в стационар, а больничный анамнез мог быть передан в поликлинику. Такой традиции организации медицинской помощи следуют до настоящего времени.

Вместе с развитием и расширением больниц, происходят и сталинские репрессии. Иосиф Исаевич Ходоровский, который являлся начальником Лечсанупра Иосиф Исаевич Ходоровский был в 1937 году был арестован и в 1938 году расстрелян. Десятки выдающихся кремлёвских врачей были арестованы по сфабрикованному в январе 1953 года «делу врачей», и только в связи со смертью И. В. Сталина им удалось избежать расстрела и лагерей, восстановить своё доброе имя.

В 1953 году Лечсанупр был преобразован в IV Управление, а спустя три года — в IV Главное управление при Минздраве СССР. Его возглавил профессор Александр Михайлович Марков.

К середине 1960-х годов специализированные лечебные учреждения IV Главного управления располагали новейшим оборудованием для диагностики с помощью многих новых исследований. В 1978 году в Центральной клинической больнице вводят в работу первый компьютерный томограф, в 1981 году — происходит установка эмиссионной компьютерной томографии. Оснащение больницы барокамерами позволило ей одной из первых в СССР начать широкое внедрение метода гипербарической оксигенации для лечения как терапевтических, так и хирургических больных.

Огромный вклад привнёс труд Евгения Ивановича Чазова в развитие Кремлёвской медицины, который был начальником IV Главного управления при Министерстве здравоохранения СССР. Под его руководством в 1967—1986 года происходило увеличение лечебной базы, внедрение профилактических мероприятий, расширение специализированной медицинской помощи, развитие научных основ организации работы учреждений и лечебно-профилактической помощи.

В 1974 году закончилось строительство корпусов многопрофильной Клинической больницы на Открытом шоссе в Лосиноостровском лесопарке.

Лечебная база IV Главного управления продолжала развиваться и расширять свои учреждения на карте СССР. Однако в начале 80-х в здравоохранении начинается спад, поскольку не было достаточного финансирования. В 1970-80-е годы поликлиническая помощь оказывалась свыше свыше 1,5 млн пациентам в год.

Одним из знаменательных событий в системе IV Главного управления было создание в 1968 году Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) с одновременным открытием семи специализированных клиник на базе ЦКБ и городской больницы № 51. Благодаря этому IV Главное управление превратилось в научно-практическое объединение, где накопленные знания и новейшие разработки применялись в отделениях больниц.

Кремлёвская медицина в период развала СССР и в 90-е гг. 
Все проблемы периоды перестройки и распада СССР коснулись и Кремлёвской медицины. На волне демократизации в 1989 году было принято Постановление Совета Министров СССР о том, чтобы IV Главное управление при Минздраве СССР было упразднено и на базе входивших в его систему учреждений образовали Лечебно-оздоровительное объединение при Совете Министров СССР. При этом немалая часть медицинских и санаторно-курортных учреждений бывшего IV Главного управления была передана Минздраву СССР для организации лечебных гражданских центров реабилитации. Однако уже в середине 90-х их вернули в систему правительственной медицины.

Современный этап развития 
9 апреля 1992 года на базе учреждений бывшего IV Главного управления был образован Медицинский центр при Правительстве РФ, генеральным директором был назначен профессор Анатолий Иванович Мартынов. В 1994 году Центр был передан в Управление делами Президента РФ и с 2004 года преобразован в Главное медицинское управление. В настоящий момент численность прикреплённого контингента составляет 100 тыс. человек. Примерно такое же количество граждан обслуживаются на добровольном медицинском страховании.

После распада СССР главной задачей, стоявшей перед Медицинским центром в условиях реформирования страны, было сохранение уровня лечебно-профилактического обслуживания прикреплённого контингента. Как и в прежние годы придворная светская медицина была неотъемлемой частью российской медицины, так и в наше время медицинские традиции продолжают оставаться главной особенностью Кремлёвской медицины, которые за многовековую историю доказали свою эффективность.

Кремлёвская медицина продолжает развиваться и, как и прежде, в поликлиники ГМУ приезжают ученые с мировым именем, продолжают развиваться международные связи для обмена опытом и знаниями.

Традиции 
На протяжении долгого развития у кремлёвской медицины появились собственные традиции. Одна из них — семейная медицина. В СССР врачи понимали взаимосвязь между здоровьем ребёнка и работоспособностью родителей, которые находились на государственной службе. Понятие «семейный врач» определяло суть его работы — врач, который был прикреплён к определённым руководителям, и осуществлял медицинское сопровождение как руководителям, так и его членам семьи. Впоследствии благодаря организации помощи высшего руководства и их членам семьи были созданы кафедры семейной медицины, в том числе и в Учебно-научном медицинском центре УДП РФ. Семейная медицина включала в себя не только поликлиники для взрослых, но и для маленьких пациентов. В 1976 году из IV Главного управления на базе детских отделений двух поликлиник было создано отдельная детская поликлиника в Старопанском переулке.

Отличительными чертами Кремлёвской медицины является применение новейших методов диагностики и лечения, единство науки и практики, профилактическая направленность медицинской помощи, преемственность диагностики и лечения на этапах поликлиника — неотложная помощь — стационар — санаторий.

Основная деятельность 
На сегодняшний день основными задачами «кремлёвской медицины» являются:

 осуществление руководства и управления подведомственными Управлению делами медицинским организациям и снабжение необходимыми для их полноценного функционирования обслуживающими организациями;
 осуществление санитарно-эпидемиологического надзора на объектах Управления делами;
 осуществление контроля качества медицинских услуг, лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения, используемых в работе подведомственных Управлению делами медицинских учреждений и здравниц;
 совершенствование комплексной системы медицинского обеспечения контингента, разработка и внедрение эффективных методов его оздоровления;
 организационно-техническое и документационное сопровождение работы комиссий и иных органов по определению контингента лиц, прикрепленного на медицинское обслуживание в учреждениях Управления делами, а также учёт контингента лиц, получающих медицинское обслуживание в учреждениях Управления делами;
 участие в работе по осуществлению международных связей в сфере здравоохранения и практической медицины;
 осуществление контроля за соблюдением подведомственными Управлению делами организациями медицинского профиля законодательства Российской Федерации и требований нормативных правовых актов в области здравоохранения;
 организация диспансеризации, амбулаторно-поликлинической помощи, скорой помощи, лечения в стационарах и медицинской реабилитации прикрепленных лиц;
 определение потребности в специалистах, организация курсов повышения квалификации сотрудников Главного медицинского управления и организаций медицинского профиля, проведение аттестации и сертификации сотрудников;
 контроль производства, изготовления, качества, эффективности и безопасности применяемых и реализуемых подведомственными Управлению делами организациями медицинского профиля лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения, эксплуатацию и ремонт медицинской техники;
 разработка нормативов для определения цен на путевки в подведомственные Управлению делами организации медицинского профиля, а также тарифы на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) подведомственными Управлению делами организациями медицинского профиля;
 организация нового строительства, реконструкции и ремонта в подведомственных Управлению делами организациях медицинского профиля;
 внедрение принципов медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации и координирует деятельность подведомственных Управлению делами организаций медицинского профиля в вопросах выполнения программ медицинского страхования

См. также 
 Кремлёвская таблетка
 Медицина в России
 Главное медицинское управление

Примечания

Литература 
 Академик РАН Е. И. Чазов: К 85-летию со дня рождения // Терапевтический архив. — 2014. — № 6. — С. 4-6.
 Миронов С. П., Перов Ю. Л., Цветков В. М., Ястребов В. М. Кремлёвская медицина. От истоков до наших дней. — М. : ППО «Известия», 1997. — 294 с.
 Рихтер В. История медицины в России. — СПб., 1820.

Медицина в России